Ярославское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Краснодарский край 
 Ярославское сельское поселение — входит в Мостовский район

Чувашия 
 Ярославское сельское поселение — входит в Моргаушский район